Rhön steht für:
 Rhön, ein deutsches Mittelgebirge
 Rhön (A 1443), Betriebsstofftanker der Deutschen Marine
 Rhön 2 (BP65), Patrouillenboot der Bundespolizei See (Küstenwache)
 (5689) Rhön, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Schweinfurter Rhön

Name:
 Kaspar von der Rhön (Ende 15. Jahrhundert), Heldendichtungssammler

Siehe auch:
 Rhön-Klinikum
 Röhn
 Rönn
 Rhoen